

Persone 
 Mark Robert Warner (1954) – politico statunitense, esponente del Partito Democratico
 Mark Robert Warner (1964) – politico canadese, esponente del Partito Democratico
 Mark Warner – montatore cinematografico statunitense, candidato al Premio Oscar 1990

Altro 
 Mark Warner – personaggio della serie televisiva Dr. House
 Mark Warner Ltd – azienda turistica britannica